Governor kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Governor (ö),

USA 

 Governor (gruva i USA, New Mexico), Sierra County, 
 Governor (gruva i USA, Utah), Juab County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar